NS son unas siglas que pueden referirse a:

Negeri Sembilan: estado de Malasia.
No sabe (empleado en encuestas).
ns: simulador de redes de eventos discretos.
Nueva Escocia (del latín Nova Scotia): una de las Provincias marítimas de Canadá.
Unión Nacional (del noruego Nasjonal Samling): antiguo partido político de Noruega.
Nederlandse Spoorwegen (Ferrocarriles Neerlandeses en neerlandés): principal operador ferroviario de pasajeros de los Países Bajos.
Nanosegundo: unidad de medida relacionada con el tiempo, que equivale a la milmillonésima parte de un segundo.
 Nacionalsocialismo: ideología política fundada por Adolf Hitler, conocida más comúnmente como nazismo.
 Neumático Santiago, sigla de los trenes neumáticos del Metro de Santiago.

Siglas